Le Tyran géant (Tyrannus cubensis) est une espèce de passereaux de la famille des Tyrannidae.

Répartition 
Cet oiseau vit à Cuba.

Liens externes 
 
 
 
 
 

Tyrannidae
Oiseau endémique de Cuba